Usiazja kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Usiazja (vattendrag), Minsks voblast, 
 Usiazja (ort), Minsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar